Pedro Ortega puede referirse a:

 Pedro Ortega (s. XIX), militar mexicano;
 Pedro Ortega Silvera (1982-), futbolista colombiano.